Bosweg (Jan Looten), een schilderij van Jan Looten in het Rijksmuseum
 Bosweg (Meise), een heuvel in Vlaams-Brabant